Killing Joke — третій студійний альбом британського рок-гурту Killing Joke, виданий в 1982 році.

Список композицій

Позиції в чартах 

Альбом

Примітки

Посилання 

Альбоми Killing Joke
Альбоми E.G. Records
Травень 1982